Евге́ний Андре́евич Авде́енко (23 ноября 1952 — 25 июля 2014) — русский православный мыслитель, богослов, переводчик, педагог. Один из основателей и педагог первой в постсоветской России православной классической гимназии

Биография 
Родился в Москве. Окончил философский факультет МГУ по кафедре истории зарубежной философии (1975).

Научное наследие 
В сфере научных интересов Авдеенко была античная философия и мифология, патристика, историософия, библеистика, экзегетика, классическая и русская филология. Наибольшую известность Авдеенко получил как богослов, занимающийся философским осмыслением и филологическим истолкованием Ветхого Завета на основе параллельного анализа текстов на древнееврейском и древнегреческом языках. Основываясь на Библии, Авдеенко предложил парадигму истории, в центре которой стоит противопоставление двух духовных начал — «Каин и каиниты» и «сыны Божии». Эти начала проявляются в народах, религиозных общностях и отдельных людях. Авдеенко выдвинул теорию об архетипичности понятий «Каин» и «Вавилон», которые имеют свое смысловое завершение в идеологии трансгуманизма. Также он предложил трактовки крупномасштабных различий в Септуагинте и Масоретском тексте, имеющих принципиальное значение для основ иудаизма и христианства.
В период преподавания в школе Е. А. Авдеенко разработал и внедрил в гимназическое образование учебные курсы по античной и русской культуре, древнегреческому эпосу, лирике и трагедии. Эти наработки легли в основу монографий «Гомер: мировоззрение эпоса», «Эсхил. Софокл. Богословие античной трагедии», «Евгений Онегин: Рок, Идеал, Жизнь (уроки по Пушкину)» (готовятся к печати).

Герменевтический метод 
Авдеенко исходит из нераздельности символического языка Ветхого и Нового Завета и настаивает на параллельном анализе текстов Ветхого Завета на древнееврейском и древнегреческом языках как равноправных. При этом различия Септуагинты и Масоретского текста могут рассматриваться либо как интерпретирующий перевод, являющийся древнейшим и авторитетнейшим для христиан опытом толкования, либо как след работы «последних редакторов» (масоретов), стремящихся нивелировать места, имеющие христологический смысл. Необходимость изучать Библию Авдеенко объяснял так: К интенсивному изучению Священного Писания меня побудила необходимость понимать, что происходит в современном мире, потому что все, что нам сообщается, не получало достаточного освещения из тех источников, которые находятся во власти общего гуманистического движения. То есть понять, что происходит в современном мире без Священного Писания, без опоры на категории, которые в нём даны, невозможно.

Будучи педагогом Православной классической гимназии, Авдеенко полагал, что изучение и преподавание вершинных памятников литературы всегда приводит к богословской проблематике и требует расширять мировоззрение, свое и ученика, до фундаментальных понятий мировой истории. Точкой зрения на мировую историю и её вершинные достижения является Священное Писание.

Библиография 
 
 
 
 
 
 Библейские основания русской идеологии. Сборник статей. Выпус 1. М.:Классис, 2016. — ISBN 987-5- 9907916-1-9.
 Библейские основания русской идеологии. Сборник статей. Выпус 2. М.:Классис, 2016. — ISBN 987-5- 9907916-7-1.

Аудиолекции 
Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/5InEW6HP8_bNc

Примечания

Литература 

 Челышев П. В. Рыцарь Православной Церкви нашего времени // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — № 5 (часть 4). — 2016. — С. 679.
 Рыцарь Православной Церкви нашего времени. С. 68-70 // Челышев П. В. Духовно-нравственное измерение человека и общества. Актуальные проблемы философии. Монография. — М.: Эдитус, 2020. 124 с. 50 экз. ISBN 978-500149-282-5
 Климов А. Л. На смерть горниста, или памяти Евгения Авдеенко.// https://web.archive.org/web/20180109063838/http://www.lit-studio.ru/component/resource/article/34581-na-smert-gornista-ili-pamyati-evgeniya-avdeenko.html
 Климов А. Л. Памяти Е.А. Авдеенко. "От школьной парты до могилы..." https://proza.ru/2015/02/08/1974
 Московцева Н. И. Похвальное слово моему мужу, Авдеенко Е. А. // http://www.orthedu.ru/news/obzor-smi/11740-pohvalnoe-slovo-moemu-muzhu-avdeenko-evgeniyu-andreevichu.html

Ссылки 
 Официальный сайт Евгения Авдеенко (статьи, аудиолекции, видео)
 Телеграм-канал, посвященный наследию Авдеенко и работам его учеников

Философы России
Персоналии:Православие в России
Выпускники философского факультета МГУ